Velika nagrada Monaka 2019 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26.  maja 2019 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monaku. Zmagal je Lewis Hamilton, Mercedes, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Valtteri Bottas, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:11,542
|1:10,835
|1:10,166
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:11,562
|1:10,701
|1:10,252
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:11,597
|1:10,618
|1:10,641
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:11,434
|1:11,227
|1:10,947
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|1:11,740
|1:11,457
|1:11,041
|align="center"|8
|-
!6
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:11,865
|1:11,363
|1:11,109
|align="center"|5
|-
!7
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:11,767
|1:11,543
|1:11,218
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:11,602
|1:11,412
|1:11,271
|align="center"|7
|-
!9
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:11,872
|1:11,608
|1:11,417
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|23
|data-sort-value=ALB"| Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:12,007
|1:11,429
|1:11,653
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:12,097
|1:11,670
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:11,845
|1:11,724
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:11,837
|1:12,027
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:11,993
|1:12,115
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:11,976
|1:12,185
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|18
|-
!16
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:12,149
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
|
|1:12,233
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:12,846
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:13,477
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|88
|data-sort-value"KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:13,751
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|78
|1:43:28,437
| align="center" |1
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |5
| data-sort-value="VET" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|78
| +2,602
| align="center" |4
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|78
| +3,162
| align="center" |2
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |33
| data-sort-value="VER" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|78
|  +5,537
| align="center" |3
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Red Bull Racing-Honda
|78
| +9,946
| align="center" |8
| align="center" |11
|-
!6
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|78
| +53,454
| align="center" |9
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|78
| +54,574
| align="center" |7
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB" | Alexander Albon
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|78
| +55,200
| align="center" |10
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|78
| +1:00,894
| align="center" |6
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|78
|  +1:01,034
| align="center" |13
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |4
| data-sort-value="NOR" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|78
| +1:06,801
| align="center" |12
|
|-
!12
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
|Racing Point-BWT Mercedes
|77
| +1 krog
| align="center" data-sort-value="20" |16
|
|-
!13
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|77
| +1 krog
| align="center" |11
|
|-
!14
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|77
| +1 krog
| align="center" |5
|
|-
!15
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|77
| +1 krog
| align="center" |19
|
|-
!16
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|
|77
|  +1 krog
| align="center" |17
|
|-
!17
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|77
| +1 krog
| align="center" |14
|
|-
!18
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|77
| +1 krog
| align="center" |20
|
|-
! data-sort-value="19" |19
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|76
| +2 kroga
| align="center" |18
|
|-
! data-sort-value="20" |Ret
| align="center" |16
| data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|16
|Trčenje
| align="center" |15
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe 

Formula 1 sezona 2019
2019